Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An)
 Ngọc Sơn (Hải Phòng)
 Ngọc Sơn (Hà Tĩnh)
 Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An)
 Ngọc Sơn (Đô Lương, Nghệ An)
 Ngọc Sơn (Thanh Hóa)
 Ngọc Sơn (Bắc Giang)
 Ngọc Sơn (Hà Nam)
 Ngọc Sơn (Hải Dương)
 Ngọc Sơn (Hòa Bình)